Омар Карада (; род. 1 марта 1981 года, Амман, Иордания) — иорданский пауэрлифтер-паралимпиец. Чемпион летних Паралимпийских игр 2020 в Токио. Серебряный призёр летних Паралимпийских игр 2008 в Пекине и летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро.

Спортивные результаты

Примечания 

Пауэрлифтеры Иордании
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2008 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2016 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2016 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2020 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2020 года